Алиев, Умар:,
 Алиев, Умар Айсаевич (1878—1949) — герой Гражданской войны, революционер.
 Алиев, Умар Баблашевич (1911—1972) — учёный; первый на Северном Кавказе доктор филологических наук по тюркологии.
 Алиев, Умар Джашуевич (1895—1937) — один из основоположников карачаево-балкароведения.